Ramea (Canada), een gemeente in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Ramea-eilanden, de archipel waarop die gemeente gelegen is
 Ramea (Indonesië), een plaats in de Indonesische provincie Banten